Гран-при Японии 1988 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Судзука в Нагоя, Япония. Соревнования состоялись 30 октября 1988 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Айртон Сенна 1:46,326
 Айртон Сенна после победы в этой гонке стал недосягаем для соперников в личном зачёте гонщиков и завоевал первый титул чемпиона мира.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 30 октября
Октябрь 1988 года
Спорт в Японии в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке